A expressão Roskilde pode se referir a diversos contextos:

 Nome de localidade:
 Condado de Roskilde - Antigo condado situado na região sudeste da Dinamarca.
 Comuna de Roskilde - Município do condado de Roskilde.
 Roskilde - Cidade da Dinamarca

 Festival de música:
 Festival de Roskilde - Segundo maior festival de música da Europa.

Tratado entre a Suécia e a Dinamarca
Tratado de Roskilde - Tratado assinado em 1658

Catedral de Roskilde
Museu de barcos viquingues de Roskilde - Museu
Fiorde de Roskilde
FC Roskilde - Clube de futebol
Margrethe de Roskilde - santa católica dinamarquesa do 

Desambiguação